Cardo de arzolla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Carduncellus monspelliensium;
 el nombre común de la planta Carlina corymbosa.